Cambodjaans voetbalelftal (mannen)
 Cambodjaans voetbalelftal (vrouwen)